Гаскелл (округ, Канзас)
 Гаскелл (округ, Оклахома)
 Гаскелл (округ, Техас)